Longitarsus ballotae  — вид  из подсемейства .

Распространение 
Распространён в Средиземноморском субрегионе, Южной Европе, северная часть Центральной Европы, на Кавказе, в Турции, в Малой Азии, Иране и Центральной Азии.

Экология 
Взрослые жуки и их личинки питаются листьями яснотковых (Lamiaceae), а именно — растений белокудренник чёрный (Ballota nigra), шандры обыкновенной (Marrubium vulgare) и будра плющевидная (Glechoma hederacea).

Формы и вариетет 
 Вариетет: Longitarsus ballotae var. septorum Buysson, 1908
 Форма: Longitarsus ballotae forma caligans Kral, 1945

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1802 году